Maria João Koehler e Katalin Marosi erano le detentrici del titolo, ma Marosi quest'anno non ha partecipato.

Koehler ha fatto coppia con Marta Sirotkina, ma ha perso in semifinale con Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vesna Dolonc e Stefanie Vögele.

Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vesna Dolonc e Stefanie Vögele che hanno battuto in finale Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková 6–1, 6–7(3–7), [15–13].

Teste di serie 

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (finale)
 Vesna Dolonc /  Stefanie Vögele (campionesse)

 Maria João Koehler /  Marta Sirotkina (semifinali) 
 Julie Coin /  Ana Vrljić (semifinali)

Tabellone

Note 
 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2012